Der Begriff  Igelstellung bezeichnet:

 einen Stellungstyp beim Schach, siehe Igel (Schach)
 eine militärische Verteidigungsstellung, siehe Igelstellung (Militär)